Азолина, Нина Адольфовна (1927— 1943)  —  член подпольной организации «Юные мстители» 
 Азолина, Лейли Викторовна (1922— 1941)  — разведчица Отряда Особого назначения Западного фронта (ООнЗФ)